Топонимическая комиссия Квебека (, ) — официальный орган , в чью компетенцию входит обеспечение правильного применения топонимических правил в Квебеке и официальное утверждение названий городов, деревень, дорог, регионов, гор, рек и других географических объектов провинции Квебек. Комиссия представляет правительству свои заключения относительно изменений в топонимии провинции. Создана в 1977 году в соответствии с Хартией французского языка, для замены Географической комиссии Квебека, созданной в 1912 году. Административно подчинена Квебекскому управлению французского языка.

Цели и задачи 
Комиссия должна:
 предлагать правительству стандарты и правила написания, которые необходимо соблюдать при именовании географических объектов;
 вести инвентаризацию и сохранение географических названий;
 разрабатывать и стандартизировать географическую терминологию в сотрудничестве с Квебекским управлением французского языка;
 оформлять названия географических объектов;
 распространять официальную географическую номенклатуру Квебека;
 высказывать своё мнение правительству по любому вопросу, затрагивающему проблемы топонимии.
Комиссия вправе:
 выражать свою позицию правительству и другим административным органам по любому вопросу, касающемуся топонимии;
 на несамоуправляющихся территориях — осуществлять наименование или изменение названий географических населенных пунктов;
 с согласия органа администрации, имеющего аналогичные компетенции в отношении наименований объектов, определять или изменять название любого объекта на территории местного самоуправления.

Названия, утвержденные Комиссией в течение года, должны публиковаться не реже одного раза в год в официальном издании правительства Квебека ; эти названия, выбранные или одобренные Комиссией, становятся обязательными для употребления в текстах и ​​документах администрации и общественных организаций, в дорожных знаках и других указателях, а также в учебных или исследовательских работах, опубликованных в Квебеке и утвержденных министром образования.

Для достижения своих целей Комиссия имеет право присваивать наименования географическим объектам или изменять их названия на несамоуправляющихся территориях, а также определять или изменять название любого объекта на территории муниципалитета с согласия местного муниципального органа. Администрации, имеющей аналогичные компетенции в отношении наименований объектов, Комиссия также имеет право давать советы напрямую по любому вопросу, касающемуся топонимии.

В дополнение к этим полномочиям статья 124 Хартии также наделяет Комиссию широкими полномочиями в отношении всех наименований географических объектов, она вправе предлагать правительству критерии отбора и правила написания наименований и, в конечном итоге, присваивать наименования объектам в случаях, когда их ещё нет, а также утверждать любые изменения наименований объектов.

Комиссия намерена поддерживать оригинальность и качество топонимического наследия Квебека. Для этих целей она присуждает премии «Coups de cœur» и «Coups de foudre» разработчикам географических названий года, которые, по её мнению, в наибольшей степени подчеркивают богатство топонимического наследия.

См. также 
 Квебекское управление французского языка
 Совет по географическим названиям Канады

Примечания

Литература 
 Jacques Fortin, Cent ans de gestion toponymique au Québec: Le nom de lieu, signature du temps et de l’espace : Commission de toponymie, 1912—2012, Commission de toponymie, 2012 (ISBN 978-2-550-65294-6)

Ссылки 
 Commission de la toponymie du Québec

Топонимия Канады
Государственные организации Канады
Квебек